Арджуна — правитель Парадана во второй половине II века из династии .

Как отметил исследователь П. Тэндон, в отличие от большинства других представителей династии, имя Арджуны имеет индийские корни и связано с именем известного из индуистского эпоса Махабхараты царевича из Пандавов. Возможно, матерью Арджуны была индианка, одна из жён Йоламиры. Арджуна правил в период около 150—165 или 180—190 годов, являясь вторым сыном Йоламиры, а его непосредственным предшественником на троне был старший брат Багамира. В обоснование этого вывода П. Тэндон указал, что первоначально Арджуна использовал на своих монетах штамп Багамиры. Известны два или три типа нумизматического материала с именем Арджуны, в том числе со штампом его предшественника и со свастикой на реверсе; с новым штампом самого Арджуны. На всех монетах Арджуны на аверсе размещён обращённый вправо бюст самого правителя. Его преемником на троне стал брат (видимо, младший) Хварамира, использовавших вначале на своих монетах штамп Арджуны. Возможно, сыном Арджуны был Йолатахма, а внуком — Бхимарджуна.

Литература 
Исследования
 Tandon P. The Paratarajas. Ancient Indian Coins: A Comprehensive Catalogue. Nasik, India: IIRNS Publications. ISBN 9789392280016.
 Tandon P. The Location and Kings of Pāradān]. Studia Iranica 41, 2012. ISSN 1783—1784. P. 34, 36, 37, 47, 49.
 Tandon P. Further Light on the Pāratarājas: an Absolute Chronology of the Brāhmī and Kharoṣṭhī Series. The Numismatic Chronicle. Vol. 169 (2009). P.138, 139, 141, 144, 147, 152, 153, 154, 155.
 Tandon P. New Light on the Pāratarājas. The Numismatic Chronicle. Vol. 166 (2006). ISSN 0079-1784. P. 177—178, 184, 186—187, 188, 190, 192, 197.
 Falk H. The Names of the Pāratarājas Issuing Coins with Kharoṣṭhī Legends.The Numismatic Chronicle/ Vol. 167 (2007). P. 172.
 Curtis V. S., Alram A., Daryaee T., Pendleton E. The Parthian and Early Sasanian Empires: adaption and expansion. — 2016. ISBN 9781785702105. P. 125.

Паратараджи
Правители Азии II века